1-ша Синявінська операція
 2-га Синявінська операція
 3-тя Синявінська операція